Flistads kyrka kan syfta på:

Flistads kyrka, Västergötland – en kyrka mellan Skövde och Töreboda i Skara stift
Flistads kyrka, Östergötland – en kyrka nordväst om Linköping i Linköpings stift